Cet article présente une liste des municipalités de la Louisiane. Elle recense toutes les municipalités incorporées de chaque catégorie en date de . Ces municipalités sont classées par ordre alphabétique dans un tableau triable contenant leur type, leur nom officiel, et les données démographiques du Bureau du recensement des États-Unis issues du recensement de 2010 visant à refléter leurs places en ce qui concerne la superficie et la population.

Géographie et cadre juridique 
La Louisiane est un État situé dans le Sud des États-Unis. Selon le recensement de 2010, la Louisiane est le  État le plus peuplé avec  et le  plus grand avec  de terres. La Louisiane est divisée en , qui sont l'équivalent des comtés, et contient  constituées en quatre cités-paroisses consolidées et  (), villes () et villages (). Les municipalités de la Louisiane ne couvrent que  de la superficie émergée de l'État, mais elles abritent  de sa population.

Selon les Statuts Révisés des Lois de Louisiane de 2015, les résidents de tout secteur non constitué en corporation peuvent proposer de se constituer en municipalité si le secteur atteint les seuils de population minimums prescrits. Les corporations municipales sont divisées en fonction de la population en trois classes : les cités, les villes et les villages. Celles qui ont cinq mille habitants ou plus sont classées en tant que cités ; celles qui ont moins de cinq mille mais plus de mille habitants sont classées en tant que villes ; et celles qui ont mille habitants ou moins sont classées en tant que villages. Le gouverneur peut changer la classification de la municipalité si le conseil des échevins () demande un changement et qu'un recensement montre que la population a augmenté ou diminué, ce qui la rend éligible à une classification différente. Les municipalités ont le pouvoir de remplir les fonctions requises par les gouvernements locaux, y compris le prélèvement et la perception des impôts et la prise en charge de l'endettement.

En 2010, la municipalité la plus peuplée de la Louisiane est La Nouvelle-Orléans avec ses , tandis que la moins peuplée est Mound avec . La plus grande municipalité est aussi La Nouvelle-Orléans, qui couvre  émergés, tandis que Napoleonville est la plus petite avec . La première municipalité à s'incorporer fut les Natchitoches en 1714 tandis que la plus récente fut Central en 2005.

Catégories de municipalités

Liste

Voir aussi

Notes et références

Notes

Références 

Liste en rapport avec la Louisiane